Ве́рхние Киги́ () — село, административный центр Кигинского района и Верхнекигинского сельсовета Республики Башкортостан.

Географическое положение 
Село находится на северо-востоке Республики Башкортостан в 240 км от Уфы, в 42 км от ж/д станции Сулея Южно-Уральской железной дороги. Протекают реки Киги, Леуза, Карамалы, Карайлы. Через село проходят региональные автотрассы Бирск — Месягутово — Сатка, Малояз — Верхние Киги — Новобелокатай.

История 
Основан в 1703 году. Самым ранним из всех поселений мишарей и тептярей была д. Верхние Киги при р. Киги. Согласно материалам начальника 3-го мишарского кантона хорунжего Азаматова за 1841 год, мишари деревни в числе 440 мужчин и 446 женщин в 1834 г. «собственной земли не имеют, а живут на башкирских землях и платят (башкирам) оброк». Что касается тептярей Верхних Кигов, то, по словам Троицкого земского исправника, выясняется следующее: "Земля окортомлена (то есть арендована) вообще с мещеряками 440 душами (то есть по VIII ревизии 1834 г.) на вечное владение у вотчинников башкир Тарнаклинской (Тырнаклинской) волости с платежом (оброка) по 25 коп. в год с каждого двора. 3 июня 1774 года возле села произошло крупнейшее ожесточённое сражение между повстанцами Емельяна Пугачёва и царскими войсками под командованием Михельсона.

В 1918 году Верхние Киги являлись деревней, административным центром Верхнекигинской волости, Златоустовского уезда.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, преобладающие национальности — татары (72 %), башкиры (23 %).

Название 

Много лет тому назад жил один бедняк, его звали «Кыйгыр». Он работал у одного бая, и в награду за труд бай ему подарил лошадь. И вот когда Кыйгыр хотел завести своё хозяйство, но его лошадь убегает и теряется. Потеряв надежду, что лошадь найдется Кыйгыр возвращается на работу к баю. Однажды на табун, который пас Кыйгы нападают волки. Кыйгыр, испугавшись убегает в лес. Он долго бродил по лесам, блуждая неожиданно вышел к табуну. Дикие лошади испугались человека и убежали. Среди них Кыйгыр увидел свою кобылу, которую уже не надеялся в сторону. Лошадь узнала своего хозяина и последовала за ним, уводя за собой все стадо. Возвращаясь домой, Кыйгыр встретил незнакомых людей. Это были башкиры, преследуемые карательным отрядом царя. Бежавшие познакомились с Кыйгыром и стали его друзьями отправились на берег реки, обосновали себе жилище. Затем построили еще дома, появилась целая деревня, которая получила свое название по имени первого жителя. Река, протекавшая рядом, получила название Урге Кыйгы. Так гласит легенда.

Культура 

Театр
С 1934 года в селе функционирует Кигинский башкирский народный театр имени Г. Мингажева.

Библиотеки

 МБУК Кигинская районная межпоселенческая библиотека
 Библиотека

Кинотеатр
 Киги Cinema, был открыт в 2021 году.

Музей
В селе находится историко-краеведческий музей.

Достопримечательности 

Памятники

 Памятник В. И. Ленину
 Односельчанам
 Зенитное орудие
 Боевая слава
 Памятник в честь павших героев в великой отечественной войне
 Памятник «Защитникам морских рубежей»
 Памятник «Труженикам труда и детям войны»
 Въездная стела «Верхние Киги»
 Памятник «Вечная память павшим героям Гражданской войны»
 Памятник Зэйтунэкай

Парки и аллеи

 Парк «Семейный»
 Парк «Победы»
 Молодёжная аллея

Экономика 
Экономика сосредоточена исключительно на растениеводстве. Также в населенном пункте располагаются завод молочных продуктов, мясокомбинат и асфальтный завод.

Климат

Средства массовой информации 
Газеты

Газета «Наши Киги»

Телевидение

 БСТ
 Россия 1
 Россия 24
 Россия К

 Радио
 66.86 МГц — Радио России
 67.25 МГц — Радио России (Юрюзань)
 103.6 МГц — Радио Континенталь (Юрюзань)
 105.8 МГц — Радио Юлдаш (Месягутово)
 107.7 МГц — Спутник FM;

Образование 
Колледжи

 Филиал Государственного Бюджетного Дуванский Многопрофильный колледж С. Верхние Киги Республики Башкортостан
 Филиал ГБПОУ ДМК с. Верхние Киги

Школа
 МОБУ СОШ № 2
 Лицей с. Верхние Киги

Детские сады

 Детский сад № 4 Колосок
 Детский сад № 1 Солнышко
 Детский сад № 5 Шатлык

Автошкола

 ДОСААФ

Спортивные школы

 ДЮСШ
 Спортивная школа с. Верхние Киги

Школа искусств

 Школа искусств с. Верхние Киги.

Известные люди 
 Баширов, Радик Минниханович (род. 1935) — инженер-механик, член-корреспондент АН РБ (1995), доктор технических наук (1982), профессор (1983), ректор Башкирского аграрного университета (1988—1999), заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1976), заслуженный деятель науки РФ (1988).
 Кудаш, Сайфи Фаттахович (1894—1993) — татарский, башкирский поэт и писатель, народный поэт Башкирской АССР (1964), жил в селе в 1930—1931 гг.
 Сунгатуллина, Зиля Даяновна (род. 1949) — советская и российская театральная актриса и педагог.
 Ханиф Карим (1910—1983) — башкирский советский поэт и писатель, Заслуженный работник культуры Башкирской АССР (1970).
 Шагимарданов, Фазыл Валиахметович (1906—1968) — советский партийный и государственный деятель, Председатель Совета Народных Комиссаров Башкирской АССР (1937—1940).
 Рауль Закирьянович Файрузов — министр внутренних дел Республики Башкортостан (1995—1996), депутат Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан (1995—1996), заслуженный юрист Республики Башкортостан, генерал-майор полиции.
 Валиев Тавкалюн Хамматович (1896—1959). Педагог, кавалер двух орденов Ленина. Около 50 лет был связан со школой. Работал директором Нижнекигинской, Душамбековской, Асылгужинской, Лаклинской школ. Заслуженный учитель школ РСФСР.
 Сафин Шамиль Махмутович (1956). Доктор медицинских наук. Окончил Башгосмединститут. Работает врачом-нейрохирургом в Республиканской больнице имени Куватова. Автор более 60 научных публикаций и двух монографий.

Примечания

Ссылки 
 Верхние Киги | Генеалогия и архивы

Населённые пункты Кигинского района
Районные центры Башкортостана